Erviti hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares en Navarra
 Erviti, localidad del municipio de Basaburúa Mayor. 
 Oroquieta-Erviti, concejo.

Apellido
Walter Erviti, futbolista argentino.
Imanol Erviti, ciclista español.